El nombre Craig Wilson puede referirse a las siguientes personas:
Craig Wilson, jugador de curling británico;
Craig Wilson, jugador de waterpolo estadounidense.